Miejscowości we Francji:
 Fallon – miejscowość i gmina w regionie Franche-Comté, w departamencie Haute-Saône
Miejscowości w USA:
 Fallon – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Prairie
 Fallon – miasto w stanie Nevada, w hrabstwie Churchill
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Fallon (ang. Fallon County) – w stanie Montana
Postacie:
 William J. Fallon – amerykański generał